Thrasher, un magazine de skateboard mensuel fondé en 1981.
 Lisa Thrasher, une productrice, réalisatrice et scénariste américaine.
 Night Thrasher, un super-héros créé par Marvel Comics.
 
 Virginia Thrasher, une tireuse sportive américaine.